Натуральне число 773
 773 рік до нашої ери
 773 рік нашої ери